Amín “El Chiche” Martínez Barreto (nacido en Chimichagua, Cesar, el 15 de febrero de 1960) es un cantante e intérprete colombiano de vallenato. Fundó en 1987, la agrupación Los Chiches Vallenatos de la cual hizo parte hasta el año 2001 cuando empezó su carrera como artista independiente. Ganador del Premio El Gran Vallenato de Oro en 1999 en su tercera versión.

Reseña biográfica

Infancia 
Amín El Chiche Martínez Barreto nació en Chimichagua Cesar el 15 de febrero de 1960, siendo su padre Julián Arturo Martínez y su madre Corina Barreto. El sexto de 11 hijos y el primer varón.

Los Embajadores Vallenatos 
En 1983 ingresó a la agrupación los Embajadores Vallenatos como corista.

Los Chiches Vallenatos 
En 1987, Amín el Chiche Martínez se retira de los Embajadores Vallenatos y al lado de Andrés Guerrero conformaron en Aguachica (Cesar) la agrupación Los Chiches Vallenatos. Con dicha agrupación, Amín El Chiche Martínez logra interpretar temas como Tierra Mala, No Tienes Perdón, Muchacha Encantadora, Ceniza Fría, Se Dejó Confundir, El Precio de un Error, El Amor es Perdón y Algo Más, entre otros.

Solista 
En el año 2001 empieza su carrera como solista interpretando la música con la que se dio a conocer y presentando nuevos trabajos discográficos.

Discografía 
* 1988: Enamorado Del Amor (LP, CD, Álbum)
 1989: Uno A (LP, Álbum)
 1989: Ceniza Fría / Currambera (7", Single)
 1991: Impactantes (LP, Álbum)
 1991: A Tu Ventana / Voy A Decirle Adiós (7", Single)
 1992: Triunfadores (LP, Álbum)
 1993: Mejor Que Antes (LP, CD, Álbum)
 1993: Muchacha Encantadora / Tu Serás (7")
 1994: Grandes Éxitos De Los Chiches Vallenatos (CD, Comp)
 1995: Fábula de Amor (LP, CD, Álbum)
 1995: Fábula de Amor / Tierra Mala (7", Single)
 1996: Volando Alto (LP, CD, Álbum)
 1997: Más Románticos: (LP, CD, Álbum)
 1998: Los Embajadores Vallenatos, Los Chiches Vallenatos  - Éxitos De Siempre (CD, Comp)
 1999: Canciones de Primavera (LP, CD, Álbum)
 2000: 10 Años Cantando Al Amor (CD, Álbum)
 2001: La Otra Mitad (CD, Álbum)
 2002: Historia Musical De... (2xCD, Comp)
 2005: Inimitable (CD, Álbum)
 2008:Los Chiches Vallenatos Vs Los Embajadores Vallenatos - La Pelea Vallenata Del Siglo (2xCD, Comp)
 2010: Una Leyenda (CD, Comp)
 2014: 100% Originales  (CD, Álbum)
 2020: 100% Originales  (Plataformas digitales)
2020: Clásicos y nuevos de Amín El Chiche Martínez  (Plataformas digitales)

Referencias

Redes sociales 

 Sitio web oficial
 Facebook
 Spotify
 Instagram
 YouTube

Nacidos en Chimichagua
Cantantes de música vallenata de Colombia